Em Biologia, sociedade é um grupo de organismos que vivem em conjunto, tendo algum tipo de organização e divisão de tarefas, sendo objeto de estudo da Sociobiologia. Um exemplo ótimo de sociedade são as abelhas em sua colmeia, cada qual com sua função.

Exemplos de Sociedade:
 Formigas

 Abelhas
 Cupins
 Polímeros